Моисеев, Николай Андреевич (1934—2020) — политработник советских Вооружённых Сил, генерал-полковник.
 Моисеев, Николай Андреевич (1918—1970) — украинский советский деятель, председатель Крымского сельского облисполкома.